Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2014 (początkowo Grand Prix Rosji 2014) − ostatnia, dziewiąta runda mistrzostw serii Porsche Supercup w sezonie 2014.

Runda była planowana na torze Sochi International Street Circuit w Rosji, jednak postanowiono je rozegrać na torze Circuit of the Americas w Stanach Zjednoczonych.

Lista startowa

Wyniki – wyścig I

Sesja treningowa 
Ze względu na podwójną rundę Porsche Supercup w USA rozegrano jedną sesję treningową, a także kwalifikacje, w których najszybszy czas kierowcy liczył się do pierwszego czasu, natomiast do drugiego wyścigu zaliczany był drugi czas kierowcy w czasówce.

Źródło: racecam.de

Kwalifikacje 
Źródło: racecam.de

Wyścig 
Źródło: racecam.de

Najszybsze okrążenie 
Źródło: racecam.de

Wyniki – wyścig II

Kwalifikacje 
Źródło: racecam.de

Wyścig 
Źródło: racecam.de

Najszybsze okrążenie 
Źródło: racecam.de

Klasyfikacja końcowa Porsche Supercup

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

Wyścigi Porsche Supercup
2014 w Stanach Zjednoczonych